Journal officiel steht für: 
 Journal officiel de la République du Niger, das Amtsblatt der Republik Niger
 Journal officiel de la République française, die offizielle staatliche Tageszeitung in Frankreich